Ивате:
 Ивате (префектура) — префектура Японии, которая находится в регионе Тохоку на острове Хонсю.
 Ивате (уезд) — уезд префектуры Ивате, Япония.
 Ивате (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Иватэ префектуры Иватэ.
 Ивате (муниципалитет) — муниципалитет в Бразилии, который входит в штат Парана.
 Ивате (крейсер) — японский броненосный крейсер I класса типа «Идзумо», участвовавший в русско-японской войне.
 Ивате (гора) — гора в префектуре Ивате.